wti steht für:

 eine afrikanische Sprache, die in Äthiopien und im Sudan gesprochen wird, Sprachcode nach ISO 639-3, siehe Berta (Sprache)

WTI steht als Abkürzung für:

 West Texas Intermediate, eine Rohölsorte aus den USA
 Wissenschaftlich-technische Information, ein Anbieter von wissenschaftlich-technischen Fachinformationen; siehe WTI-Frankfurt
 World Trade Institute, ein Institut an der Universität Bern

Abkürzung